ÖGG ist die Abkürzung von:

 Österreichische Guppy-Gesellschaft
 Österreichische Gartenbau-Gesellschaft
 Österreichische Geologische Gesellschaft
 Österreichische Geographische Gesellschaft
 Österreichische Gesellschaft für Gefäßchirurgie
 Österreichische Gesellschaft für Germanistik
 Österreichische Gesellschaft für Geomechanik

Ögg ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Ögg († 1994), Ersteller des sogenannten „Ögg“, des Personenregisters zur »Die Fackel« von Karl Kraus

Siehe auch:
 Oegg

Abkürzung